Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2007 war ein kontinentales Snookerturnier, das vom 11. bis zum 16. Juni 2007 von der Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS) im Karachi Sheraton Hotel im pakistanischen Karatschi ausgetragen wurde. Sieger wurde der Thailänder Supoj Saenla, der im Finale Yasin Merchant aus Indien mit 7:0 besiegte. Supoj spielte mit einem 110er-Break zudem das höchste Break des Turnieres.

Modus 

Es meldeten sich 32 Spieler für das Turnier, am Ende trat aber der irakische Teilnehmer Renat Williams nicht an. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase mit (inklusive Williams) acht Vierer-Gruppen, in denen jeder Teilnehmer einmal gegen jeden seiner Konkurrenten spielte. Die beiden besten Spieler jeder Gruppe rückten in die Finalrunde vor, in der der Turniersieger im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die K.-o.-Runde wurde mit verschiedenen Best-of-Modi gespielt.

Finale 
Der Inder Yasin Merchant war bereits zum damaligen Zeitpunkt so etwas wie ein Altmeister. Selbst bei der Asienmeisterschaft hatte er schon Spuren hinterlassen, hatte er doch die Ausgaben 1989 und 2001 gewinnen können. Bei der Ausgabe 1991 hatte er zudem im Finale verloren. Nun stand er zum vierten Mal im Endspiel. Dort traf er auf den Thailänder Supoj Saenla. Der jüngere Supoj hatte zwar noch nie die Asienmeisterschaft gewonnen, dafür aber unter anderem die U21-Asienmeisterschaft 2001. Das Endspiel entwickelte sich zu einer überraschend klaren Angelegenheit, denn Supoj gewann Frame für Frame und wurde per White-wash neuer Asienmeister. Als solcher erhielt er nicht nur eine Einladung zur professionellen Euro-Asia Masters Challenge 2007, sondern auch eine Startberechtigung für die gesamte Saison 2007/08 der Profitour.

Century Breaks 
Drei Spielern gelang es im Laufe des Turnieres, ein Century Break zu spielen:
  Supoj Saenla: 110
  Alok Kumar: 103
  Saleh Mohammadi: 102

Weblinks 
 Hauptseite des Turnieres bei Cue Sport India (englisch)
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Karatschi